Lilla Skärsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Lilla Skärsjön (Falkenberg) in der Gemeinde Falkenberg, Hallands län
 Lilla Skärsjön (Halmstad) in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Lilla Skärsjön (Hudiksvall) in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 Lilla Skärsjön (Sävsjö) in der Gemeinde Sävsjö, Jönköpings län
 Lilla Skärsjön (Svenljunga) in der Gemeinde Svenljunga, Västra Götalands län
 Lilla Skärsjön (Växjö) in der Gemeinde Växjö, Kronobergs län
 Lilla Skärsjön (Ydre) in den Gemeinden Ydre, Östergötlands län und Aneby, Jönköpings län

 Lilla Skarsjön in der Gemeinde Uddevalla, Västra Götalands län
 Lill-Skärsjön in der Gemeinde Torsby, Värmlands län